ride – talerz perkusyjny
 Ride – brytyjski zespół muzyczny
 „Ride” – singel Ciary
 „Ride” – singel Lany Del Rey
 „Ride” – singel Twenty One Pilots
 Ride – album Loreen
 (4763) Ride – planetoida

Zobacz też